FBXW5 () — білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 9-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 566 амінокислот, а молекулярна маса — 63 922.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як убіквітинування білків, альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у цитоплазмі.

Див. також 
 Хромосома 9

Примітки

Література 

   
   

Некатегоризовані білки